Первая футбольная лига Македонии 1996/1997 годов () — 5-й сезон чемпионата Македонии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Македонии на rsssf.com

1996/1997
Македония
Македония
1996 год в Северной Македонии
1997 год в Северной Македонии
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1996/1997